Ольга Ивановна Уразова (род. 22 марта 1972 года, Томск, СССР) — российский учёный-, специалист в области клеточной биологии, член-корреспондент РАН (2016).

Биография 

Родилась 22 марта 1972 года в Томске.

В 1995 году — окончила биологический факультет Томского медицинского института (сейчас это — Сибирский государственный медицинский университет), специальность «медицинская биофизика».

В 1998 году — защитила кандидатскую диссертацию, тема: «Картина крови и механизмы нарушения кроветворения при цитостатической болезни в условиях присоединяющейся коли инфекции» (научный руководитель — член-корреспондент РАМН В. В. Новицкий).

В 2002 году — защитила докторскую диссертацию, тема: «Типовые реакции мононуклеаров крови у детей при инфекционном мононуклеозе».

В 2007 году — присвоено учёное звание профессора.

В 2016 году — избран членом-корреспондентом РАН.

Работает на кафедре патофизиологии СибГМУ, с 2003 года по настоящее время — профессор кафедры.

Научная деятельность 

Ведет исследования в области изучения клеточной биологии, патофизиологии системы крови и иммунитета, гематологии.

Автор и соавтор 460 научных работ, 13 монографий и 9 учебно-методических пособий (в том числе учебника по патофизиологии для студентов медицинских вузов), 1 пособия для врачей, 11 патентов на изобретения.

Под её руководством защищено 8 докторских и 30 кандидатских диссертаций.

Член редколлегий журналов «Бюллетень сибирской медицины», «Клиническая патофизиология».

Награды 
 Премия РАМН имени И. В. Давыдовского (2010) — за лучшую научную работу по общей патологии за цикл работ «Молекулярные основы патологии клеток крови при социально значимых заболеваниях»

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Сибирского государственного медицинского университета
Преподаватели Сибирского государственного медицинского университета